На Евровидении 1979 Ирландию представил Катал Данн с песней . Ирландия заняла 5 место с 80 баллами. Максимальное количество баллов (12) сама Ирландия присудила Израилю.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1979»